Алло́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 55 км на північ від Орлеана, 19 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 332,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аллонн на сайті французького Національного інституту географії
 Аллонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар